David Rosenthal peut désigner :
 David M. Rosenthal, philosophe
 David M. Rosenthal, acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain
 David Rosenthal, musicien de rock, claviériste dans Rainbow notamment.